An Assisted Elopement peut faire référence à :
 ,  une courte comédie muette américaine produite par la Thanhouser Company (1910) ;
 An Assisted Elopement, film d'Allan Dwan (1912) ;
 An Assisted Elopement, film de Colin Campbell (1912).